Schweser ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Schweser (1606–1681), Jurist und Hofrath bei der brandenburg-bayreuthischen Regierung
 Konrad Schweser (1899–1975), deutscher Gerechter unter den Völkern

Siehe auch:
 Kalbsbries (Kalbsmilch, Milken (Schweizerdeutsch), Midder oder Schweser), küchensprachlich der Thymus des Kalbs